István Gyarmati se poate referi la unul din următorii:

 István Gyarmati (1929–2002), fizician și chimist maghiar, membru al Academiei Maghiare de Științe
 István Gyarmati (1929–1995), actor român de etnie maghiară
 István Gyarmati (1944–2015), pianist maghiar
 István Gyarmati (n. 1950), diplomat maghiar, expert în politica de securitate